Deux communes françaises voisines portent le nom de Mourmelon  dans le département de la Marne :

 Mourmelon-le-Grand
 Mourmelon-le-Petit

Voir aussi 
 Camp de Mourmelon
 Base aérienne 131 Mourmelon
 Affaire des disparus de Mourmelon